

Niemcy 
 Neumühle dzielnica Aalen
 Neumühle – dzielnica Amberga
 Neumühle/Elster – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz

Polska 
Dodatkowa nazwa miejscowości:
 Nowy Młyn